Гри́наф (Greenough) — фамилия и производные от неё топонимы.

Фамилии 
 Гринаф, Джордж George Bellas Greenough (1778—1855) — английский геолог, один из основателей и первый президент Геологического общества.
 Гринаф, Джордж (актёр) George Greenough — спортсмен, киноактёр.
 Гринаф, Кристин — Christine Greenough — австралийская актриса.
 Гринаф, Рик Rick Greenough — киноактёр.
 Гринаф, Роб Rob Greenough — австралийский актёр.
 Гринаф, Эндрю Andrew Greenough — киноактёр.

Топонимы 
Города:
 Гринаф (Австралия) — город в штате Западная Австралия, Австралия.
 Гринаф (Монтана) — город в штате Монтана, США.

Прочие:
 Гринаф (Озеро) — озеро в Карбон (округ, Монтана).
 Гринаф (Река) — река в Австралии.